Отборочный турнир Чемпионата мира по футболу 2026 в Южной Америке будет сыгран с 12 июня 2023 по ноябрь 2025 года и определит участников ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде от Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Южной Америке было предоставлено шесть прямых путёвок на чемпионат мира, и ещё одна команда с седьмого места поборется за право участия в стыковых матчах с представителем другой конфедерации.

Ссылки 

Чемпионат мира по футболу 2026
Отборочные турниры чемпионатов мира по футболу